Candelilla (von spanisch candellina „kleine Kerze“) steht für:

 Candelilla (Band), Münchener Indie-Rock-Band (ab 2001)

Pflanzen:
 Candelilla-Busch, Euphorbia antisyphilitica, Nordamerika, Gattung Wolfsmilch
 Euphorbia cerifera, Nordamerika, Gattung Wolfsmilch
 Cleistocactus candelilla, Südamerika Kakteengewächs

Siehe auch:
 Candelillawachs (Bienenwachs-Ersatz)